Лесниковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кировская область
 Лесниковское сельское поселение — входит в Советский район

Курганская область
 Лесниковское сельское поселение — входит в Кетовский район

Смоленская область
 Лесниковское сельское поселение — входит в Рославльский район